Tortilla Flat est le titre de :

 Tortilla Flat un roman de John Steinbeck
 Tortilla Flat un film de Victor Fleming sorti en 1942

Toponyme

Tortilla Flat, une ville de l'Arizona.

Homonymie de toponyme